Данбар има више значења:
 Данбар (Шкотска)
 Данбар (Висконсин), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Данбар (Западна Вирџинија), је град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Данбар (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Данбар (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Рокмонд Данбар, амерички глумац